Edenophorus är ett släkte av tvåvingar. Edenophorus ingår i familjen dansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dansflugor
Edenophorus